Gollubien ist der deutsche Name von Orten in West- und Ostpreußen, die jetzt im Gebiet Polens liegen:

 Gollubien, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Gołubie, Dorf im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern
 Gollubien, 1938 bis 1945 Unterfelde, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Golubie (Dubeninki), Ortsstelle eines kriegszerstörten Dorfes im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gollubien, bis 1928: Gollubien A und Gollubien B, 1938 bis 1945 Gollen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Golubie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gollubien, 1934 bis 1945 Friedberg, Kreis Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Golubie Wężewskie, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gollubien, 1938 bis 1945 Kalkhof, Kreis Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Golubki, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch: Alt Gollubien